Территориальная прелатура Кристаландии  () — территориальная прелатура Римско-Католической церкви с центром в городе Кристаландия, Бразилия. Территориальная прелатура Кристаландии входит в митрополию Палмаса. кафедральным собором епархии Токантинополиса является собор Пресвятой Девы Марии.

История 
26 марта 1956 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Ne quid Filiis, которой учредил территориальную прелатуру Кристаландии, выделив её из территориальной прелатуры Бананаль-и-Сан-Жоао-ду-Альту-Токантинса (сегодня упразднена). В этот же день территориальная прелатура Кристаландии вошла в митрополию Гоянии.

13 мая 1969 года и 27 марта 1976 года территориальная прелатура Кристаландии передала часть своей территории в пользу возведения территориальных прелатур Сан-Фелиса и Сантиссима-Консейсан-ду-Арагуая (сегодня — Епархия Сантиссима-Консейсан-ду-Арагуая).

27 марта 1996 года территориальная прелатура Кристаландии вошла в митрополию Палмаса.

Ординарии территориальной прелатуры 
 епископ Jaime Antônio Schuck (25.11.1958 — 11.05.1988);
 епископ Olívio Teodoro Obalhe (11.05.1988 — 29.09.1989);
 епископ Heriberto John Hermes (20.06.1990 — 25.02.2009);
 епископ Rodolfo Luís Weber (25.02.2009 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Бразилии
Кристаландии